

Astronomia 
 284984 Ikaunieks – asteroide della fascia principale

Persone 
 Dāvis Ikaunieks – calciatore lettone, centrocampista
 Jānis Ikaunieks – calciatore lettone, centrocampista
 Janis Ikaunieks – astronomo lettone